Плафон (від  — «стеля») — художня картина на стелі, а також стеля, оздоблена такою картиною
 Плафон — сучасна арматура електроосвітлення на стелі, стельовий абажур
 Плафон — те ж саме, що фаблет, гібрид телефона з планшетом